Les Salelles, commune française de l'Ardèche
 Les Salelles, commune française de la Lozère

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France